Bismarck est un nom propre d'origine allemande, porté par de nombreuses personnalités.

Son porteur le plus renommé est l’homme d’État Otto von Bismarck (1815-1898), chancelier du royaume de Prusse de 1862 à 1870 et chancelier de l'Empire allemand de 1871 à 1890.

Personnes 

 August Wilhelm von Bismarck (1750-1783), ministre des Finances prussien ;
 Aurel von Bismarck, musicien
 Bernhard von Bismarck
 Carl-Eduard von Bismarck (1961), homme politique allemand
 Friedrich Alexander von Bismarck-Bohlen (1818-1894), général prussien
 Friedrich Wilhem von Bismarck (1783-1860), militaire hanovrien ;
 Georg von Bismarck (1891-1942), général lieutenant allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
 Gottfried von Bismarck (1881-1928)
 Gottfried von Bismarck-Schönhausen (1901-1949), député nazi puis participant à la résistance allemande au nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale, petit-fils d’Otto von Bismarck
 Gunilla von Bismarck (*1949), arrière-petite-fille d’Otto von Bismarck,
 Herbert von Bismarck (1849-1904), secrétaire d’État, fils d’Otto von Bismarck
 Herebord von Bismarck, premier porteur du nom, au  ;
 Karl Wilhelm Ferdinant von Bismarck Officier de cavalerie prussien, Junker et père d'Otto von Bismarck
 Levin Friedrich von Bismarck (1703-1774)
 Ludolf August von Bismarck (1683-1750), général russe
 Otto von Bismarck (1815-1898), homme politique, chancelier sous l'Empire allemand
 Philipp von Bismarck (*1913), homme politique allemand du CDU

Comme prénom 

 Bismarck Barreto Faria (1969-), footballeur brésilien
 Bismarck du Plessis (1984-), joueur de rugby sud-africain

Navires 

 Le Bismarck est un cuirassé allemand de la Seconde Guerre mondiale coulé le  ;
 Les classes Bismarck, deux classes de navires allemands ;
 Le Bismarck est un paquebot allemand dont la construction débute en 1914. Il ne sert cependant que sous le nom de Majestic (cédé comme dommage de guerre)
 Fürst Bismarck, plusieurs navires allemands

Arts

Films 

 Bismarck est un film de Richard Schott,  et William Wauer sur Otto von Bismarck sorti en 1914 ;
  est un film de Ernst Wendt sur Otto von Bismarck sorti en 1925 ;
 Bismarck est un film de Wolfgang Liebeneiner sur Otto von Bismarck sorti en 1940 ;
 Coulez le Bismarck ! (Sink the Bismarck!) est un film de Lewis Gilbert sur la poursuite du cuirassé sorti en 1959 ;
 Expedition: Bismarck est un documentaire de 2002 de James Cameron, dont l’exploration sous-marine a permis d’éclaircir la fin du cuirassé ;
 Sink the Bismarck est une chanson de la même année, inspirée par le film à Johnny Horton.

Musique 

 Bismarck est un single du groupe de power metal Suédois Sabaton publé en 2019.

Bâtiment 

Les tours Bismarck sont un genre unique de monument allemand, pour honorer le chancelier Otto von Bismarck dont 240 environ ont été construites.

Jeu vidéo 
Bismarck est un jeu vidéo de type  publié en 1987.

Géographie 
 Allemagne
 Bismark (Altmark) est une ville allemande dans la Saxe-Anhalt.
 La Tour Bismarck est un monument commémoratif situé à Wurtzbourg.
 États-Unis
 Bismarck est la capitale du Dakota du Nord ;
 Temple mormon de Bismarck
 Bismarck est une ville de l’Arkansas ;
 Bismarck est une ville de l’Illinois ;
 Bismarck est une ville du Missouri ;
 Canada
 Bismark est un hameau au carrefour de l'autoroute 20 et de l'autoroute 57
 Papouasie-Nouvelle-Guinée
 La mer de Bismarck est une mer située à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de la mer des Salomon. Elle est encadrée par les îles de la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande et les îles de l'Amirauté.
 L'archipel Bismarck est un ensemble d'îles situées à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 La chaîne de Bismarck est une chaîne montagneuse située près de la côte orientale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre la chaîne de Schrader et la chaîne Finisterre.
 Les plaques tectoniques de Bismarck Nord et de Bismarck Sud sont des microplaques de la plaque pacifique se situant en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Astronomie 
 (7586) Bismarck, astéroïde.

Technologie 

Le brun de Bismarck est le premier colorant azoïque ayant eu un développement industriel, utilisé en teinturerie et en biologie.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de bateaux